Чёрная Долина () — село в Чаплинском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 22 человека. Почтовый индекс — 75210. Телефонный код — 5538. Код КОАТУУ — 6525482303.

Местный совет 
75210, Херсонская обл., Чаплинский р-н, с. Магдалиновка, ул. Молодёжная, 30

Ссылки 
 Чёрная Долина на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Чаплинского района